Soar – altro nome della città biblica di Zoar
Soar – fiume che scorre nel Leicestershire
Soar – villaggio del Gwynedd (Galles, Regno Unito)
Soar – canzone di Christina Aguilera tratta dall'album Stripped
Soar – album del gruppo musicale Samiam
Hank Soar – giocatore di football americano, allenatore di pallacanestro e arbitro di baseball statunitense

SOAR: 160th Special Operations Aviation Regiment – reparto speciale dell'esercito statunitense
 SOAR: Southern Astrophysical Research Telescope – osservatorio ottico